Луна Стар  (, род. 25 мая 1989 года, Гавана, Куба) — кубинская и американская порноактриса и эротическая фотомодель.

Биография 
Луна Стар (сценический псевдоним актрисы) родилась в Гаване в 1989 году. В 15 лет переехала в Майами, США. Её мать работала государственным служащим, а отец — управлял магазином. Во Флориде, после нескольких небольших работ, началась краткая карьера эротической фотомодели.

Дебютировала как порноактриса в 2012 году, в возрасте 23 лет, снявшись в своей первой сцене для Bang Bros. В середине 2015 года, после двух лет карьеры, подписала контракт с агентством режиссёра Марка Сплигера
.

Работала с такими студиями, как Brazzers, Evil Angel, Penthouse, Hustler, Reality Kings, Wicked Pictures, Tushy, Naughty America, Jules Jordan Video, Girlfriends Films, Hard X, Bang Bros, Digital Playground, New Sensations и другими. В июне 2019 года получила гражданство США.

Личная жизнь 
Стар — открытая бисексуалка

Фильмография 
Снялась более чем в 430 фильмах.

Некоторые работы: 
All Star Super Sluts, Blood Sisters, Crack Fuckers 4, Dirty Talk 2, Facial Cum Sluts 6, Girl Kush, Interracial Squirt 2, Latin Angels, Naughty Athletics 18, Pretty Dirty 5, Sloppy Head 6, Tearing It Up 2.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Эротические фотомодели США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Иммигрировавшие в США с Кубы